Томас Маврос (; ) — греческий футболист, игравший на позиции нападающего. Известен высокой результативностью — четыре раза становился лучшим бомбардиром чемпионата Греции; является игроком, забившим наибольшее количество голов за всю историю турнира — 260 голов в 501 проведённом матче.

Выступал за клубы АЕК и «Паниониос», а также национальную сборную Греции.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Паниониос». Взрослую футбольную карьеру начал в 1970 году в этом же клубе, отыграл за «Паниониос» шесть сезонов, приняв участие в 135 матчах чемпионата. Бо́льшую часть времени, проведённого в составе «Паниониоса», являлся основным игроком атакующего звена команды. Свой первый гол в элитном дивизионе греческого футбола забил в возрасте 16 лет, став самым молодым игроком, забившим гол, в истории турнира.

Своей игрой привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба АЕК, к составу которого присоединился в 1976 году. Отыграл за афинский клуб следующие одиннадцать сезонов своей игровой карьеры. В составе клуба АЕК являлся одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,63 гола за игру первенства. При этом трижды выигрывал титул лучшего бомбардира греческого первенства — в 1978 (22 гола), 1979 (31 гол) и 1985 (27 голов) годах.

В 1987 году вернулся в «Паниониос», за который отыграл ещё 4 сезона. Забивал за клуб в среднем в каждой второй игре чемпионата. Завершил профессиональную карьеру в 1991 году. В предпоследнем для себя игровом сезоне в четвёртый раз стал лучшим бомбардиром греческого чемпионата, забив 22 гола.

14 ноября 1993 года сыграл в специально организованном «прощальном матче», организованном в его честь, в котором встретились сборная Греции и клуб АЕК. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу АЕКа, а Маврос забил три гола в мате, отыграв по тайму в составе обеих команд.

Выступления за сборную 
В 1972 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Греции. В течение карьеры в сборной, длившейся 13 лет, провёл в форме главной команды страны 36 матчей, забив 11 голов.

В составе сборной был участником чемпионата Европы 1980 года в Италии.

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Греции (4): 1977-1978 (22), 1978-1979 (31), 1984-1985 (27) и 1989-1990 (22)
 Лучший бомбардир в истории чемпионата Греции: 260 голов

Примечания

Ссылки 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Паниониос»